Gomphaeschna är ett släkte av trollsländor. Gomphaeschna ingår i familjen mosaiktrollsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mosaiktrollsländor
Gomphaeschna